Туни́сский проли́в, Сицили́йский проли́в () — пролив между Сицилией и Тунисом (мыс Эт-Тиб). Он примерно 160 км в ширину и принимается за условную границу Восточного и Западного Средиземноморья.

Названия 

 По-английски называется Сицилийский канал, канал Сицилии и канал Пантеллерия.
 На итальянском языке он известен как Canale di Sicilia или Stretto di Sicilia.
 На сицилийском: Canali di Sicilia или Strittu di Sicilia.
 На французском языке его обычно называют canal du cap Bon (по мысу Бон) или canal de Kélibia (по тунисскому городу Келибия).

Примечания

Ссылки 
 
 

География Туниса
Водные объекты Сицилии
Проливы Африки
Проливы Италии
Проливы Средиземного моря
Межконтинентальные проливы